Тинклер () — английская фамилия.

Известные носители 
 Тинклер-Уокер, Кейд — канадский мотогонщик, обладатель 3-го места чемпионата Европы по мотокроссу (2020).
  (род. 1986) — новозеландский футболист, чемпион Новой Зеландии в составе клуба «Окленд Сити» (2007).
  (род. 1934) — южноафриканский ватерполист, участник Олимпийских игр (1960).
  (род. 1965) — австралийский трубач и композитор, лауреат премии ARIA за джазовый альбом (1998).
 Тинклер, Эми (род. 1999) — британская гимнастка.
 Тинклер, Эрик (род. 1970) — южноафриканский футболист и тренер.

См. также